Лангмид, Лэнгмид ():

  (род. ?) — вычислительный биолог и адъюнкт-профессор группы вычислительной биологии и медицины Университета Джона Хопкинса.
  (род. 1985) — английский профессиональный футболист.